Adolph Botnick – attivista statunitense
 Bruce Botnick – produttore discografico e ingegnere del suono statunitense
 11228 Botnick – asteroide della fascia principale